Nysa – lengyel település, német neve Neisse (Neiße)
 Nysa folyó, német neve Neisse (Neiße), 1945 óta lengyel–német határfolyó („Odera–Neiße határ”)
 Nysa – lengyel kisteherautómárka
 44 Nysa – kisbolygó a kisbolygóövben
Hasonló hangalak
 Nissza – a szerbiai Niš város középkori magyar neve